Honsel steht für:
 Honsel (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen
 Honsel, HONSEL, Zulieferer für Leichtmetallkomponenten

Honsel ist der Familienname folgender Personen: 
 Bernhard Honsel (1925–2013), deutscher katholischer Pfarrer, Supervisor und Pastoralpsychologe 
 Fritz Honsel (1888–1964), deutscher Industrieller
 Hans Honsel (1910–1977), deutscher Hüttenmann und Fabrikant
 Ines Honsel (* 1975), österreichische Schauspielerin und Theaterpädagogin
 Klaus Honsel (1937–2016), deutscher Schauspieler, Künstlername Bob Franco 
 Christina Honsel (* 1997), deutsche Leichtathletin

 Honsell ist der Familienname folgender Personen: 
 Carl Honsell (1805–1876), deutscher Verwaltungsbeamter und Richter
 Heinrich Honsell (* 1942), deutsch-österreichischer Rechtswissenschaftler
 Lilly Braumann-Honsell (1876–1954), deutsche Schriftstellerin
 Max Honsell (1843–1910), deutscher Wasserbauingenieur